Brea puede referirse a:

Lugares 

 Brea (Arteijo), aldea española de la parroquia y aldea de Chamín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Brea (Carballo), lugar español del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Brea (Tracia), una antigua colonia ateniense en Tracia.
 Brea de Aragón, es una localidad española de la provincia de Zaragoza, Aragón.
 Brea de Tajo, es un municipio español de la provincia de Madrid, Madrid.
 Brea Pozo, es una localidad argentina de la provincia de Santiago del Estero.

Varios 

 brea, un compuesto orgánico de origen vegetal.
 Brea (árbol), uno de los nombres comunes de la Parkinsonia praecox.